Комми () — фамилия:
 Комми, Альфред (род. 2001) — итальянский боксёр-любитель, серебряный призёр чемпионата Европы (2022).
 Комми, Ричард (род. 1987) — ганский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии IBF (2019).
 Комми, Руби (род. 1991) — немецкая актриса.

См. также 
 Коми
 Комм
 Коммон